Бояна — топоним:

 Бояна — другое название реки Буна в Албании и Черногории; впадает в Адриатическое море.
 Бояна — село в Варненской области Болгарии.
 Бояна — квартал в столице Болгарии Софии.

См. также 
 Улица Бояна — улица в Великом Новгороде.
 Боян (значения)
 Бояно
 Бояна (студия) — известная киностудия в Болгарии, где снимают лучшие боевики и исторические фильмы.